

Авалон — місто, штат Каліфорнія
 Авалон — місто, штат Джорджія
 Авалон — місто, штат Нью-Джерсі
 Авалон — місто, штат Пенсільванія
 Авалон — переписна місцевість, штат Флорида

Див. також 
 Авалон (міфологія)
 Авалон (фільм)
 Toyota Avalon